Кады́ров — фамилия, распространённая у народов, традиционно исповедующих ислам. Исходит из слова Кадыр () — способный, могучий. Женская форма — .

Кадыров

А 
 Кадыров, Абдулхамид (1930—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Кадыров, Абубакар Хамидович (род. 1996) — российский футболист.
 Кадыров, Азиз Мавлянович (1913—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Кадыров, Акбар (род. 1955) — киргизский футболист и тренер.
 Кадыров, Алишер Келдиевич (род. 1975) — узбекистанский политик.
 Кадыров, Альберт Алтымышевич (род. 1971) — киргизский политик и частный предприниматель, губернатор Джалал-Абадской области.
 Кадыров, Анатолий Николаевич (1921—1944) — полный кавалер ордена Славы.
 Кадыров, Ахмат Абдулхамидович (1951—2004) — религиозный и государственный деятель, президент Чечни (2003—2004).
 Кадыров, Ашурмат (1907—1991) — Герой Социалистического Труда.

Б 
 Кадыров, Беслан Денилбекович (род. 1965) — чеченский боксёр и тренер.

В 
 
 Кадыров, Владислав Азизович (род. 1970) — азербайджанский футболист, тренер.

Г—К 
 Кадыров, Габдрахман Файзурахманович (1941—1993) — советский спортсмен (спидвей).
 Кадыров, Гайрат Хамидуллаевич (род. 1939) — председатель Совета Министров Узбекской ССР (1984—1989).
 Кадыров, Гафур Кадырович (1917—1985) — узбекский композитор и педагог.
 Кадиров, Жахонгиржан Мамадумарович (род. 1982) — киргизский футболист.
 Кадыров, Изамудин Генжеевич (род. 1944) — заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе.
 Кадыров, Ислам Вахаевич (род. 1987) — чеченский чиновник, племянник Рамзана Кадырова.
 Кадыров, Имам-Гали Галимович (1904—1971) — советский хирург, председатель Верховного Совета Башкирской СССР.
 Кадыров, Камиль Амирахмед оглы (1923—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Кадыров, Касым (1924—1994) — Герой Социалистического Труда.

М—Р 
 Кадыров, Маджид (Абдумаджид Кадыри) (1880—1938) — Герой Социалистического Труда, декан Туркестанского государственного университета.
 Кадыров, Наиль Ахметович (род. 1961) — советский и российский рок-музыкант.
 Кадыров, Нургали Тасирович (1916—2001) — советский и казахстанский ветеринар.
 Кадыров, Нурлыгаян Хафизович (1894—1956) — советский педагог.
 Кадыров, Нурислам Зиганшевич (1926—1993) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Кадыров, Очил (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Кадыров, Пиримкул (1928—2010) — народный писатель Узбекистана.
 Кадыров, Пулод (род. 1963) — таджикистанский футболист, тренер.
 Кадыров, Рамзан Ахматович (род. 1976) — глава Чечни с 2007 года.

С—Ш 
 Кадыров, Сабит (род. 1926) — Герой Социалистического Труда, машинист экскаватора.
 Кадыров, Тимур (род. 1971) — киргизский футболист.
 Кадыров, Торегали Айниязович (1930—2003) — казахский бурильщик. Первооткрыватель мангышлакской нефти. Герой Социалистического Труда.
 Кадыров, Улугбек (род. 1983) — узбекский актёр и певец.
 Кадыров, Халид Хож-Баудиевич (род. 1994) — российский футболист.
 Кадыров, Халиль Джемилевич (1905—1945) — советский крымскотатарский поэт, известный как Иргат Кадыр.
 Кадыров, Хас-Магомед Шахмомедович (1991) — и. о. мэра Грозного.
 Кадыров, Шохрат Ходжакович (1954—2016) — туркменский и российский историк, этнолог, демограф.



См. также 
 Кадыровцы